Daniel Gardner peut désigner :
  (1750-1805), un peintre britannique ;
 Daniel Gardner (né en 1996), un cycliste britannique.